Seestraße 8:

 Seestraße 8 (München)
 Seestraße 8 (Stralsund)